Област Пловдив (също и Пловдивска област) е област в България. Разположена е в централната част на Южна България на площ от 5972,9 km2 (5,4% от територията на държавата) и има население 634 497 души по окончателни данни от преброяване 2021.

На север областта граничи с област Ловеч, на изток – с област Стара Загора, на югоизток – с областите Хасково и Кърджали, а на юг – с област Смолян. Западната ѝ граница е с област Пазарджик, а северозападната – със Софийска област. Пощенските кодове на населените места в област Пловдив са от 4000 (за град Пловдив) до 4399. МПС-кодът ѝ е РВ.

Населени места 
Населени места в област Пловдив (градовете са с удебелен шрифт):

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Пловдив, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Язовири 
 Язовир Пясъчник – възможен риболов на Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Шаран, Морунаш, Костур, Бяла риба, Сом, Толстолоб, Речен кефал, Бял амур;
 Язовир Климент – възможен риболов на Уклей;
 Язовир Брягово – възможен риболов на: Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Речен кефал, Шаран, Морунаш, Бяла мряна, Костур, Щука, Сом, Толстолоб;
 Язовир Езерово – възможен риболов на: Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Речен кефал, Шаран, Бял амур, Морунаш, Костур, Щука, Сом, Толстолоб;
 Язовир Доспат – възможен риболов на: Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Речен кефал, Шаран, Морунаш, Костур, Сом, Речна пъстърва, Дъгова /американска/ пъстърва, Сивен;
 Язовир Мечка – възможен риболов на: Речен кефал, Костур;
 Язовир Домлян – възможен риболов на: Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Речен кефал, Шаран, Лин, Морунаш, Костур, Сом, Дъгова /американска/ пъстърва, Толстолоб;
 Язовир 40-те извора – възможен риболов на: Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Шаран, Морунаш, Костур;
 Язовир Леново – възможен риболов на: Уклей, Каракуда, Речен кефал, Шаран, Костур, Щука, Толстолоб;
 Язовир Сушица – възможен риболов на: Уклей, Каракуда, Речен кефал, Шаран, Бяла риба, Щука, Речна пъстърва, Толстолоб;
 Язовир Избеглии – възможен риболов на Уклей;
 Язовир Кавака – възможен риболов на: Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Шаран, Бял амур, Морунаш, Костур, Бяла риба, Сом;
 Язовир Соколица – възможен риболов на: Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Шаран, Бял амур, Морунаш, Сом, Толстолоб;
 Язовир Сопот – възможен риболов на: Уклей, Бабушка, Червеноперка, Каракуда, Шаран, Бял амур, Морунаш, Костур, Щука, Сом, Речна пъстърва, Дъгова /американска/ пъстърва;
 Язовир Червен – възможен риболов на: Уклей, Каракуда, Шаран, Бял амур, Костур, Щука, Сом;
 Язовир Алмалъка – възможен риболов на Уклей.

Икономика

Икономически показатели за Област Пловдив 

Източник НСИ

Топ 10 компании по оборот през 2015 г.

Източници

Външни препратки 

 Областен управител на област с административен център – Пловдив
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви